Энергетический эквивалент — затраты совокупной энергии на единицу основных средств производства, оборотных фондов и затрат труда. Термин предложен сирийским экономистом Харесом Юссефом в качестве основы для расчета себестоимости той или иной продукции. Затраченное количество энергии, измеряемое в кВт/час могло бы играть роль универсальной валюты.

Литература 

Экономические термины